Orbea (equip ciclista 1932-1936), equip ciclista espanyol de 1932 a 1936
 Orbea (equip ciclista 1971-1973), equip ciclista espanyol de 1971 a 1973
 Orbea-Danena, equip ciclista espanyol de 1984 a 1985
 Orbea Continental, equip ciclista espanyol
 Orbea (fabricant de bicicletes), empresa cooperativa dedicada a la fabricació de bicicletes amb seu a la població basca de Mallabia 
 Orbea (gènere), gènere de plantes amb flors de la família Apocynaceae